

Московське — смт, Донецька область, Шахтарська міська рада
 Московське — село, Донецька область, Покровський район,
 Московське — село, Сумська область, Липоводолинський район
 Московське — село, Сумська область, Шосткинський район
 Московське — колишнє селище Вершацької сільської ради Чигиринського району Черкаської області знято з обліку рішенням Черкаської обласної ради від 23 березня 1988 року
 Московське — заповідне урочище, об'єкт природно-заповідного фонду Луганської області
 ТЧ-1 «Московське» — електродепо Харківського метрополітену

ТЧ-1 «Московське» — електродепо Мінського метрополітену

Московське — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Московське — село, Костанайський район, Костанайська область

ТЧ-3 «Московське» — електродепо Петербурзького метрополітену